Парето — древний итальянский род, наиболее известными представителями которого являлись:

 Парето, Вильфредо (1848—1923) — итальянский инженер, экономист и социолог, сын Рафаэле.
 Парето, Джованни Августино (1772 или 1773—1829) — политик.
 Парето, Лоренцо (1800—1865) — геолог и политик, сын Джованни Августино.
 Парето, Паула (род. 1986) — аргентинская дзюдоистка, выступающая в суперлёгкой (до 48 кг) весовой категории. 
 Парето, Рафаэле (1812—1882) — инженер и военный, племянник Джованни Августино.